Achiemore (Durness, Sutherland), een plaats in de buurt van Durness in Sutherland in de Schotse Hooglanden.
Achiemore (Rhiconich, Sutherland), een plaats in de buurt van Rhiconich in Sutherland in de Schotse Hooglanden.